Rizzo kan syfta på:

 Rizzo, en svensk skokedja med 17 butiker i Sverige, Norge och Finland

Personer
 Antonio Rizzo, en italiensk skulptör och arkitekt verksam i norra Italien
 Pedro Rizzo, en MMA-utövare som bland annat tävlat i UFC och Pride
 Marc Rizzo, en amerikansk musiker
 Pat Rizzo, en amerikansk musiker, mest känd som saxofonist i det inflytelserika